Por río Colorado puede entenderse:

Hidrografïa

Argentina 
 río Colorado, curso de agua del Sur de la Argentina;
 río Colorado, curso de agua de la provincia de Tucumán;

Bolivia 
 río Colorado, curso de agua del departamento de La Paz;
 río Colorado, curso de agua del departamento de Santa Cruz;

Chile 
 Río Colorado (Maricunga), curso de agua que desemboca en el salar de Maricunga;
 Río Colorado (La Laguna), curso de agua que desemboca en el río La Laguna de la cuenca del río Elqui;
 Río Colorado (El Mostazal), curso de agua que desemboca en el río El Mostazal de la cuenca del río Limarí; 
 Río Colorado (Grande), curso de agua que desemboca en el río Grande de la cuenca del río Limarí;
 Río Colorado (Aconcagua), curso de agua de la Provincia de Los Andes formativo del río Aconcagua;
 Río Colorado (Maipo), curso de agua que desemboca en el río Maipo;
 Río Colorado (Lontué), curso de agua de la Provincia de Curicó que desemboca en el río Lontué;
 Río Colorado (Cautín), curso de agua que desemboca en el río Cautín;
 Río Colorado (Captren), curso de agua que desemboca en el río Captren en la cuenca del río Cautín;

Colombia 
 Río Colorado, curso de agua del departamento de Santander;

Costa Rica 
 río Colorado, curso de agua de la provincia de Guanacaste;
 río Colorado, curso de agua de la vertiente del Caribe de Costa Rica.

Estados Unidos 
 río Colorado, curso de agua del sudoeste de Estados Unidos y nordeste de México;
 río Colorado, curso de agua del estado de Texas, Estados Unidos;

Localidades y divisiones administrativas 
 Río Colorado, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Río Colorado, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;

Transporte 
 la estación Río Colorado, estación de ferrocarril en la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro, Argentina;
 la estación Río Colorado, estación de ferrocarril en la localidad de Río Colorado, provincia de Tucumán, Argentina.